Crepuscolo degli dei, mito escatologico della saga norrena
 Il crepuscolo degli dei, dramma musicale di Richard Wagner
 Crepuscolo degli dei, saggio storico di Enzo Biagi